Lomberg ist ein geographischer Name:
 Lomberg (Velbert), ehemaliger Wohnplatz in der Bauerschaft Richrath, heute Stadt Velbert, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Lomberg (Baar) (bis 816,2 m), Bergrücken der Baar zwischen Lombach- und Eltatal bei Gunningen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

Lomberg ist der Familienname folgender Personen:
 August Lomberg (1859–1945), deutscher Schulleiter und Schulbuchautor
 Charles Lomberg (1886–1966), schwedischer Leichtathlet
 Josef Vitalian Lomberg (1739–1805), deutscher Rechtswissenschaftler und römisch-katholischer Geistlicher